Termenul Pesta înseamnă:

Pestă o boală infecțioasă
Moartea neagră sau Pesta neagră care a produs epidemii în secolul XIV în Europa
Pesta aviară o boală virală la păsări în prezent virusul este suspectat ca germen cauzal și al gripei umane
 Pestă porcină clasică (produsă de un Pestivirus)  
 Pestă porcină africană (provocată de un Asfivirus). În România acum bântuie pesta porcină africană.

Pesta orașul pe partea stângă a Dunării până 1873, când prin unificare cu alte două orașe a devenit parte a Budapestei
Pesta partea de pe malul stâng a Dunării a capitalei Ungare - Budapesta din anul 1873
Catastrofe ale mediului înconjurător sunt denumite în alte limbi ca (Oelpest), o algă este numită Pesta apelor.
Pesticide sunt substanțe ce combat dăunătorii din agricultură